Gasparri är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Maurizio Gasparri (född 1956), italiensk politiker
 Pietro Gasparri (1852–1934), italiensk kardinal
 Enrico Gasparri (1871–1946), italiensk kardinal 

Italienska efternamn